Jokkmokks kyrka kan syfta på:

 Jokkmokks gamla kyrka – den gamla kyrkan ursprungligen byggd 1753
 Jokkmokks nya kyrka – den nya kyrkan, byggd 1888-1889